Ле́дурга () — топоним в Латвии:

 Ледурга — населённый пункт в Кримулдском крае.
 Ледурга (графство) — историческое графство в Ливонии.